Георг Лотар Хоффман (; 29 июня 1905, Позен, Германская империя — 26 ноября 1992, Оффенбах-ам-Майн, Германия) — гауптштурмфюрер СС и сотрудник гестапо в Люблине.

Биография 
Лотар Хоффман родился 29 июня 1905 года в семье полицейского служащего. С 1912 по 1918 года ходил в среднюю школу. Во время занятия Позена поляками его родителям пришлось покинуть город. В апреле 1922 году получил в школе Позена аттестат зрелости. Впоследствии учился коммерции и после окончания обучения стал госслужащим. 

С 1925 по 1927 год был безработным. 1 апреля 1927 года поступил на службу в полицию и посещал полицейскую школу в Франкенштайне. 1 апреля 1928 года был переведён в полицию по борьбе с беспорядками в Бреслау. Впоследствии служил в нескольких полицейских ведомствах в Бреслау. В 1932 году успешно окончил учебные полицейские курсы и получил звание старшего сержанта в Франкенштайне. В октябре 1934 года был переведён в уголовную полицию в Бреслау. В начале 1935 года поступил в гестапо в Берлине, где оставался до сентября 1937 года. С октября 1937 и до июня 1938 года посещал учебный курс в офицерской школе полиции безопасности в Шарлоттенбурге. После окончания обучения был переведён в отделение гестапо в Лигнице. В 1938 году был зачислен в ряды СС.

В сентябре 1939 года был зачислен в айнзацкоманду 1 в составе айнзацгруппы III под руководством гауптштурмфюрера СС Вильгельма Шарпвинкеля. С октября 1939 года и до эвакуации Люблина 22 июля 1944 года был руководителем отдела B в составе IV отдела (гестапо). 9 ноября 1940 года ему было присвоено звание оберштурмфюрера СС. 30 января 1943 года дослужился до гауптштурмфюрера СС. Хоффман отвечал за заключение в гетто, депортацию и убийство евреев в дистрикте Люблина.

После эвакуации Люблина Хоффман сначала отправился в Радом и некоторое время возглавлял польский комиссариат уголовной полиции в Пшедбуже. В Силезии он всё ещё находился на фронте. Вместе с немецкими войсками он отступил в Чехословакию, где попал в плен, но чехи передали его СССР. Исходя из его собственных показаний, русские считали его членом вермахта. Пройдя через несколько лагерей Хоффман добрался до Сталинграда. 19 декабря 1949 года за то, что до начала войны служил в полиции, был приговорён к 25 годам трудовых лагерей.

В октябре 1953 года был амнистирован и вернулся в ФРГ. В 1954 году был принят на службу в полицию в Гессене. Вначале был комиссаром уголовной полиции в земельном управлении уголовной полиции в Висбадене, затем работал в уголовной инспекции в Дармштадте. 1 апреля 1955 года стал начальником государственного комиссариата уголовной полиции в Лимбурге. В ноябре 1959 года был отстранён от службы. Впоследствии занимался коммерческой деятельностью, пока не был 1 ноября 1960 года заключён под стражу. После освобождения из следственного изолятора 4 декабря 1961 года вновь работал в торговле. 1 марта 1973 года был приговорён земельным судом Висбадена за пособничество в убийстве к трём годам заключения.

См. также 
 Герман Вортхофф

Примечания

Литература 
 

Офицеры СС
Нацистские преступники
Персоналии:Холокост в Польше
Члены айнзацгрупп